Attageninae é uma subfamília de coleópteros da família Dermestidae.

Tribos
 Attagenini Laporte, 1840
 Egidyellini Semenov, 1914

 
Subfamílias de dermestídeos